Алва:

 Алва — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Визеу.
 Алва — статистически обособленная местность, расположенная в округе Ли (штат Флорида, США).
 Алва — раннесредневековое христианское царство, располагавшееся на территории Судана.
 Алва — остров в Шотландии.
 Алва — река в Португалии.
 Алва — озеро в Казахстане.